Astrolab bezeichnet

 ein Messgerät zur Winkelmessung am Himmel, siehe Astrolabium
 geodätische Messinstrumente zur astronomischen Bestimmung der Lotrichtung, siehe Prismenastrolab und Ni2-Astrolab 
 mesopotamische astronomische Keilschrifttafeln, siehe Astrolab B
 die Mission des deutschen Astronauten Thomas Reiter an Bord der Internationalen Raumstation (ISS), siehe Astrolab (ISS)

Siehe auch
 Astrolabe
 Zirkumzenital